Конкурс песни Евровидение 1992 — 37-й конкурс песни «Евровидение». Он прошел 9 мая 1992 года в городе Мальмё (Швеция) в ледовом стадионе «Malmö Isstadion».

Победителем стала представительница Ирландии Линда Мартин с песней «Why Me?» («Почему я?»), музыка и слова к которой были написаны Джонни Логаном — победителем конкурсов 1980-го и 1987 годов. Евровидение-1992 стало началом беспрецедентной победной серии Ирландии — с 1992-го по 1996 годы эта страна выиграла четыре из пяти конкурсов.

Место проведения 

Мальмё () — третий по величине город Швеции. Расположен в самом южном административном регионе страны — Сконе, и является административным центром региона. B 19 км от датской столицы Копенгагена, которая стоит на противоположном берегу Эресунна. Мальмё и Копенгаген соединены самым длинным мостом Европы — Эресуннским.

Конкурс 1992 года был третьим в Швеции, но первым в Мальмё, и прошёл в ледовом стадионе, который находится в выставочном комплексе «MalmöMässan».

Формат 
Европейский вещательный союз решил снять ограничение на максимум в 22 участника, ради возвращения на конкурс Нидерландов. Таким образом, Евровидение-1992 побило рекорд по количеству соревнующихся песен.

Участвующие страны 

После возвращения Нидерландов количество участников возросло до 23-х, и в конкурсе участвовали все страны, когда-либо принимавшие в нём участие на тот момент, кроме Монако и Марокко.

Конкурс выиграла Линда Мартин, представлявшая Ирландию, с песней, написанной Джонни Логаном — победителем конкурсов 1980-го и 1987 годов. Таким образом, Джонни Логан стал первым, выигравшим конкурс с песней, написанной другим автором, с песней собственного сочинения, а также в качестве автора песни для другого исполнителя. Это было не первое сотрудничество этих двух артистов: в 1984 году Линда Мартин заняла второе место с песней «Terminal 3», также написанной Логаном.

В топ-тройку конкурса 1992 года вошли Ирландия, Великобритания и Мальта — таким образом впервые три первых места завоевали песни, исполненные на английском языке, из-за чего участники из других стран пожаловались на то, что англоязычные страны имеют нечестное преимущество, и имеют больше шансов победить.

Конкурс 1992 года был последним, в котором выступала страна под названием Югославия, но это уже была Союзная Республика Югославия, которая выступала под этим названием только один раз, и вернулась на Евровидение в 2004 году, но уже как Сербия и Черногория.

Францию на конкурсе 1992 года представлял мартиникский певец Жан-Марк Моннервилль (Кали), исполнивший свою песню на двух языках — французском и антильском креольском. Таким образом, на Евровидении впервые прозвучала песня на одном из языков Америки.

Вернувшиеся исполнители 
  — «Wind» (1985, 1987)
  — Линда Мартин (1984)
  — Миа Мартини (1977)
  — Сигга (1990 — в составе дуэта «Stjórnin»)

Дирижёры 
Все песни сопровождались оркестром. В качестве дирижёров выступили:

  — Хавьер Лосада
  — Франк Фивез
  — Коби Ошрат
  — Айдын Озары
  — Харис Андреадис
  — Магди Васко Новерраз
  — Андерс Берглунд
  — Карлуш Алберту Мониж
  — Йоргос Теофанус
  — Пол Абела
  — Найджел Райт
  — Олли Ахвенлахти
  — Роби Зайдель
  — Кристиан Жакоб
  — Леон Ивес
  — Ронни Хэзлхёрст
  — Ноэл Килехан
  — Хенрик Крогсгорд
  — Марко Фаладжани
  — Андерс Берглунд
  — Рольф Лёвланд
  — Норберт Даум
  — Гарри ван Хооф

Результаты

Распределение голосов

12 баллов в финале 

Результаты голосования объявляли:

  — Мария Анхелес Баланьяк
  — Жак Оливье
  — Даниэль Пеэр
  — Корхан Абай
  — Фотини Яннулату
  — Оливье Мин
  — Ян Йингрюд
  — Ана Занатти
  — Анна Партелиду
  — Анна Бонанно
  — Гудрун Скуладоуттир
  — Сольвейг Херлин
  — Мишель Штокер
  — ?
  — Энди Ли
  — Колин Берри
  — Эйлин Данн
  — Бент Хениус
  — Николетта Орсомандо
  — Веселин Мрджен
  — Сверре Кристоферсен
  — Кармен Небель
  — Герман Слагер

Примечания

Ссылки 
 http://www.esctoday.com
 http://www.eurovision.tv

 
1992 год в музыке